Gaintza, commune de la communauté autonome du Pays basque (Espagne).
 Gaintza, concejo situé dans la commune d'Araitz en Navarre (Espagne).